Higi ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Higi (1885–1951), Schweizer Architekt
 Gerd Higi (1919–1990), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Karl Higi (1920–2008), Schweizer Architekt
 Marcellus Higi OSB (1878–1941), deutscher römisch-katholischer Geistlicher, Benediktiner und Märtyrer
 William Leo Higi (* 1933), US-amerikanischer Geistlicher, emeritierter Bischof von Lafayette in Indiana

Siehe auch:
 Higgie